Карл Токо-Экамби (; 14 сентября 1992, Париж, Франция) — камерунский футболист, нападающий клуба «Лион» и сборной Камеруна, выступающий на правах аренды за «Ренн».

Клубная карьера 

Токо-Экамби — воспитанник клуба «Париж» из своего родного города. 26 апреля 2011 года в матче против «Бове» он дебютировал за основной состав. 21 октября в поединке против «Ньора» Карл забил свой первый гол за «Париж».

Летом 2014 года Токо-Экамби перешёл в «Сошо». 2 августа в матче против «Орлеана» он дебютировал в Лиге 2. Через неделю в поединке против «Аяччо» Карл забил свой первый гол за «Сошо». В своём дебютном сезоне он забил 14 мячей и стал лучшим бомбардиром команды, это достижение покорилось ему и спустя год.

Летом 2016 года Токо-Экамби перешёл в «Анже». 13 августа в матче против «Монпелье» он дебютировал в Лиге 1. 10 сентября в поединке против «Дижона» Карл забил свой первый гол за «Анже».

7 июня 2018 года Токо-Экамби стал футболистом испанского «Вильярреала». 18 августа в матче против «Реал Сосьедад» он дебютировал в Ла Лиге. 26 сентября в поединке против «Атлетик Бильбао» Карл забил свой первый гол за «Вильярреал». 4 октября 2018 года в матче Лиги Европы против московского «Спартака» он отметился забитым мячом. 5 декабря 2018 года забил четыре гола в матче Кубка Испании против «Альмерии».

В начале 2020 года Токо-Экамби был арендован «Лионом». 26 января в матче против «Тулузы» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Карл забил свой первый гол за «Лион». По окончании аренды клуб выкупил его трансфер, и заключил контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 11,5 млн. евро. В сезоне 2020/2021 он стал вторым бомбардиром клуба после Мемфиса Депая, забив 14 мячей. В групповой стадии Лиги Европы 2021/2022 против шотландского «Рейнджерс», пражской «Спарты» и датского «Брондбю» Токо-Экамби забил 6 мячей, став лучшим бомбардиром турнира.

26 января 2023 года Токо-Экамби отправился доигрывать сезон в «Ренн».

Международная карьера 
6 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Буркина-Фасо Токо-Экамби дебютировал за сборную Камеруна. 3 сентября 2016 года в отборочном матче Кубка Африки 2017 против сборной Гамбии он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2017 году в составе сборной Токо-Экамби стал победителем Кубка Африки в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против команд Сенегала, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау и Габона.

В том же году Токо-Экамби принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии и Австралии.

В 2019 году в составе сборной Токо-Экамби принял участие Кубке Африки в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Гвинеи-Бисау, Ганы, Бенина и Нигерии.

В 2022 году Токо-Экамби в третий раз принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Эфиопии, Кабо-Верде, Комор, Гамбия, Египта и дважды Буркина-Фасо. В поединках против камерунцев, коморцев и гамбийцев Карл забил 5 мячей.

Голы за сборную Камеруна

Статистика

Клубная

Достижения 

Международные

 Камерун
  Кубок африканских наций — 2017
  Кубок африканских наций — 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте villarrealcf.es

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Париж»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Олимпик Лион»